Klaschka bezeichnet:

 Klaschka (Unternehmen), deutscher Hersteller von Elektronikkomponenten

Klaschka ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Klaschka (* 1987), deutsche Tennisspielerin
 Mathias Klaschka (* 1970), deutscher Drehbuchautor
 Siegfried Klaschka (* 1955), deutscher Sinologe